Биргит — язык восточночадской ветви чадской семьи, распространённый в восточной части Чада.
 (960) Биргит — астероид главного пояса, открытый 1 октября 1921 года.